В парному розряді жіночого тенісного турніру Brasil Open 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Мерседес Пас і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Клаудія Чабалгойті і Luciana Corsato Owsianka 6-2, 6-2.

Сіяні пари 

 Мерседес Пас /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
 Роберта Буржаглі /  Lucia Peria (1-ше коло)

 Енн Гросбек /  Мері Норвуд (чвертьфінал)
 Андреа Тьєцці /  Адріана Віллагран (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Brasil Open